Brasão Cidade do Lobito

 Considerando que a Cidade do Lobito completa o seu Centenário no dia 2 de Setembro de 2013, o que atesta a longevidade e a maturidade dos seus citadinos e não só;
 Considerando que esta cidade é detentora de uma identidade própria que esteve na sua origem e formação e que são hoje marcas inalienáveis dos lobitangas;
 Considerando que ao longo destes cem anos existiram nesta cidade símbolos heráldicos diferentes, uma que vigorou até 1975 e a outra que vigora desde a década de noventa até aos dias de hoje - épocas e contextos totalmente diferentes da realidade político – social actual;
 Havendo necessidade de se criar símbolos heráldicos que reflicta a identidade, princípios e valores da cidade do Lobito e do País, emergindo da vontade e anseios da comunidade;
 Usando das competências que lhe são conferidas pelas alíneas f) e g) do Artigo 45º da Lei nº 17/10, de 29 de Julho, coadjuvados pela alínea a) do Artigo 52º do mesmo diploma,
 Administração Municipal do Lobito apresenta o novo símbolo Heráldico (Bandeira), seleccionado no Concurso de Criação dos Novos Símbolos Heráldicos da Cidade, a qual o Vencedor foi o jovem lobitanga e Designer Gráfico Roberto Ferreira de Oliveira Almeida Neto, formado em Design Gráfico na Universidade Federal do Paraná (Brasil-Curitiba):

A Bandeira da Cidade do Lobito foi desenvolvida de modo a criar um forte elo ou relação simbólica com o Brasão e consequentemente manter uma única identidade visual.

Contudo, o mesmo segue algumas regras da vexilologia para que possa ser identificada com eficiência e rapidez. Entre as regras aplicadas estão o número de cores primárias utilizadas, neste caso uma cor apenas (o azul) para facilitar os estudos comparativos de características das bandeiras e eliminar, tanto quanto possível, a confusão que existe de terminologias empregadas pelos governos e outros para descrever as bandeiras regionais e o seu uso.

O símbolo presente na Bandeira é uma representação abstracta do Sol, do Mar e a Areia (Terra) em referência ao Belo e Extenso Litoral do Lobito, um dos mais belos do país devido ao seu Sol forte e escaldante e mar quente de tons azulados. As correntes no topo e na base da bandeira fazem referência ao trabalho, a luta, persistência e coragem do povo para atingir seus objectivos!

Por último, à cor utilizada (a cor azul) esta simboliza alguns conceitos como Liderança, Inteligência, Harmonia, Lealdade, Paz e Mar.